Yesenia (telenowela 1970)
 Yesenia (telenowela 1987)
 Yesenia (film)